Macropyxis är ett släkte av kräftdjur. Macropyxis ingår i familjen Macrocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Macropyxis